По состоянию на январь 2018 года Республика Узбекистан установила и поддерживает дипломатические отношения со 131 государством — членом ООН, а также с наблюдателями при ООН:
 Святой Престол — субъект в статусе persona sui generis, владеющий собственной вспомогательной суверенной территорией 
 
 

Из государств-членов ООН Узбекистан не имеет дипломатических отношений со следующими государствами:

Примечания 
Комментарии

Источники

См. также 
 Внешняя политика Узбекистана
 Список дипломатических миссий Узбекистана
 Список дипломатических миссий в Узбекистане
 Казахстанско-узбекистанские отношения
 Российско-узбекистанские отношения
 Туркмено-узбекские отношения

Ссылки 
 МИД Узбекистана. Перечень стран, с которыми Республика Узбекистан установила дипломатические отношения
 МИД Узбекистана. Диппредставительства и консульские учреждения за рубежом
 МИД Узбекистана. Дипломатический корпус в Ташкенте

Внешняя политика Узбекистана
Дипломатия